Ю́рий Влади́мирович Лоба́нов (род. ) — российский физик, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ОИЯИ, лауреат Государственной премии СССР. Соавтор открытий: «104-й элемент курчатовий», «Явление образования 105-го химического элемента Периодической системы Д. И. Менделеева», «Явление образования 103-го элемента Периодической системы Д. И. Менделеева».

Биография 
Родился 14 августа 1934 в г. Кузнецк Пензенской области.

Окончил Ленинградский политехнический институт (1958), экспериментальная ядерная физика.

Работал в ОИЯИ, последняя должность — старший научный сотрудник Лаборатории ядерных реакций им. Г. Н. Флёрова.

Научные интересы: ядерная физика тяжелых и трансурановых элементов; техника физического эксперимента. Автор 54 публикаций по физике деления, синтезу и свойствам трансурановых ядер.
Кандидат физико-математических наук.

Лауреат Государственной премии СССР. Соавтор открытий: «104-й элемент курчатовий», «Явление образования 105-го химического элемента Периодической системы Д. И. Менделеева», «Явление образования 103-го элемента Периодической системы Д. И. Менделеева».

Семья: жена, двое сыновей.

Ссылки 
 http://old.naukograd-dubna.ru/city/istoriya-goroda/dubnenskaya-istoriya-v-litsakh/5330/

Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
Сотрудники Объединённого института ядерных исследований
Кандидаты физико-математических наук
Авторы открытий, зарегистрированных в СССР
Физики СССР